«Следствие вели…» — авторский цикл документальных передач телеканала «НТВ» о преступлениях, совершённых в СССР. Повествование сопровождается рассказами о повседневной жизни жителей СССР. Ведущий — Леонид Каневский.

Сюжет 
С момента запуска документальные телефильмы имели ограничения и были посвящены уголовным делам с 1917 по 1991 годы (с редкими исключениями). Некоторые из них уже стали сюжетами фильмов и книг, другие же долго оставались под запретом упоминания из цензурных соображений. Ближе к 2015 году документальные телефильмы начали освещать уголовные дела, возникшие до 1999 года.

Помимо рассказов о достижениях отечественной криминалистики, данной телепередаче свойственно «не просто рассказать о преступлениях и злоумышленниках советского времени, а показать ушедшую эпоху так, чтобы молодые зрители смогли прочувствовать дух ушедшего времени, а зрители постарше — ностальгию по прошлому». С этой целью в фильмах не просто рассказывается о преступлениях, но и даётся объяснение бытовых деталей советского времени, которые могут быть непонятны молодому телезрителю (например, объясняют, что макулатуру нужно было собирать для того, чтобы получить дефицитный томик Дюма, или наглядно показывают на продуктовой корзине, какое количество еды можно было купить на 30 рублей).

С начала съёмок передачи Леонид Каневский оговорил право на свою субъективную точку зрения:

Создание 
Название цикла является отсылкой к циклу советских и российских детективных телефильмов 1970—2000-х годов «Следствие ведут ЗнаТоКи», где Леонид Каневский исполнил одну из главных ролей. По его собственному признанию:

Журналисты ищут темы, собирают факты, детали и на основе этого пишется сценарий. После чего снимается реконструкция событий тех лет. По словам самого Каневского, иногда приходилось оказывать давление своим авторитетом, чтобы помогли найти и разыскать, а также открыли доступ к редким архивам.

Критика 
В газете «Советская Россия» была опубликована статья, в которой говорилось:

Однако существует и прямо противоположное мнение. Критик Владимир Абаринов отмечал:

Некоторые эпизоды (например «Лифтёр», посвящённый серийному убийце Дмитрию Гридину) вызвали большой резонанс в СМИ.

Неоднократно отмечалось искажение информации и предоставление недостоверных сведений в некоторых выпусках передачи.

Выпуски 

Отдельные выпуски передачи посвящены знаменитым преступлениям, чрезвычайным происшествиям и преступникам.

Некоторые выпуски передачи посвящены делам, которые оказались похожи на сюжеты таких известных советских фильмов, как:
 Возвращение «Святого Луки» — «Возвращение „Святого Луки“. Современная версия» (выпуск № 26 от 27.10.2006)
 Трактир на Пятницкой — «Пашка-Америка: бандитский король» (выпуск № 46 от 27.04.2007)
 Ларец Марии Медичи — «Проклятая шкатулка» (выпуск № 54 от 21.09.2007)
 Джентльмены удачи — «Джентльмены неудачи» (выпуск № 158 от 24.12.2010)
 ТАСС уполномочен заявить… — «ТАСС уполномочен заявить… Современная версия» (выпуск № 172 от 10.06.2011)
 Москва слезам не верит — «Москва слезам не верит. Подлинная история» (выпуск № 208 от 01.09.2012)
 Осенний марафон — «Осенний марафон, или Любовь на четверых» (выпуск № 216 от 27.10.2012)
 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика — «Новгородская пленница» (выпуск № 240 от 16.06.2013)
 Вокзал для двоих — «Вокзал для двоих. Подлинная история» (выпуск № 302 от 25.04.2015)
 Зимняя вишня — «Зимняя вишня. Подлинная история» (выпуск № 309 от 05.09.2015)
 Экипаж — «Экипаж. Рейс на тот свет» (выпуск № 327 от 13.02.2016)
 Свой среди чужих, чужой среди своих — «Свой среди чужих. Подлинная история» (выпуск № 344 от 10.09.2016)
 Служебный роман — «Служебный роман. Подлинная история» (выпуск № 351 от 29.10.2016)
 Ирония судьбы, или С лёгким паром! — «Ирония судьбы. Реальная история» (выпуск № 358 от 25.12.2016)
 Мужики!.. — «Мужики!… Подлинная история» (выпуск № 366 от 19.03.2017)
 Любовь и голуби — «Любовь и голуби. Подлинная история» (выпуск № 390 от 10.12.2017)
 Жестокий романс — «Жестокий романс» (выпуск № 411 от 17.06.2018)
 Покровские ворота — «Покровские ворота. Современная версия» (выпуск № 418 от 07.10.2018)
 Афоня — «Афоня. Криминальная версия» (выпуск № 420 от 21.10.2018)
 Грачи — «Возвращение Фантомасов» (выпуск № 432 от 17.02.2019)
 Самая обаятельная и привлекательная — «Самая обаятельная и привлекательная» (выпуск № 433 от 24.02.2019)
 Карнавальная ночь — «Карнавальная ночка» (выпуск № 465 от 29.12.2019)
 Родня — «Родня» (выпуск № 483 от 28.06.2020)
 Спортлото-82 — «Спортлото-84» (выпуск № 491 от 18.10.2020)
 Маленькая Вера — «Маленькая Валя» (выпуск № 498 от 06.12.2020)
 Криминальный талант — «Криминальный талант. Подлинная история» (выпуск № 522 от 05.09.2021)

30 декабря 2010 года вышел специальный выпуск передачи, посвящённый истории Нового года в истории СССР и XX века с 1918 по 2000 годы.

См. также 
 Следствие ведут ЗнаТоКи
 Криминальная Россия

Примечания

Ссылки 

 Передача «Следствие вели…» на официальном сайте телекомпании «НТВ»
 Полный список выпусков

Телепередачи НТВ
Криминальные телепередачи
Телепередачи продюсера Дэвида Гамбурга
Леонид Каневский
Телепередачи, запущенные в 2006 году
Ностальгия по СССР
Телепередачи о преступниках
Телепередачи о полицейских
Телепередачи о серийных убийцах
Телепередачи о тюрьме
Телепередачи про ограбление
Телепередачи России